Lipniak puede hacer referencia a los siguientes pueblos de Polonia:

 Lipniak, Gmina Kock, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Lipniak, Gmina Michów, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Lipniak, condado de Lublin, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Lipniak, condado de Łuków, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Lipniak, condado de Parczew, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Lipniak, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Lipniak, Voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).
 Lipniak, Gmina Suwałki, en Voivodato de Podlaskie (noreste de Polonia).
 Lipniak, Gmina Szypliszki, en Voivodato de Podlaskie (noreste de Polonia).

Enlaces externos